El Condado de Lafayette es el nombre asignado a seis condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Lafayette (Arkansas)
 Condado de Lafayette (Florida)
 Condado de Lafayette (Misisipi)
 Condado de Lafayette (Misuri)
 Condado de Lafayette (Wisconsin)
 Parroquia de Lafayette (Luisiana)

Marqués de La Fayette